Aisne megyében 5 kerület és 42 kanton található